R-12 o Diclorodifluorometano – sostanza chimica, commercializzata come Freon-12
 R 12 – sommergibile italiano della classe R
 R-12 – missile sovietico, conosciuto in Occidente con il nome in codice NATO di SS-4 Sandal